Western Union (bedrijf), een Amerikaanse onderneming gespecialiseerd in financiële dienstverlening en communicatie
 Western Union (Five Americans), een single uit 1967 van de Amerikaanse band Five Americans
 Western Union (film), een Amerikaanse western uit 1941 van regisseur Fritz Lang
 Western Union (zeilschip), een historische schoener uit Key west, Verenigde Staten